La Third Division 1965-1966 è stato il 39º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1966-1967.
      Retrocesso in Fourth Division 1966-1967.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1965-1966
 Second Division 1965-1966
 Fourth Division 1965-1966
 FA Cup 1965-1966
 Football League Cup 1965-1966
 Charity Shield 1966

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965-1966